Tay − rzeka w Szkocji
 Tay − gmina w Kanadzie
 Tày − mniejszość etniczna w Wietnamie
 Tay − bot stworzony przez Microsoft